Булгарін Фадей Венедиктович, Фадей Венедиктович (Ян Тадеуш) Булгарін — (*5 липня 1789(17890705) — †13 вересня 1859) — російський і польський письменник, критик, видавець, журналіст.
 Фадей, Тадей Едеський (Фадей, *? — †44 або 50) — ранньохристиянський святий, учень Івана Хрестителя, один із 70 апостолів Ісуса Христа. 
 Фадей (апостол), Тадей (Фадей, Юда Фадеїв, Юда Тадей, Юда Яковів, Левій, грец. Ιούδας Θαδδαῖος, лат. Judas Thaddeus) — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа .
 Беллінсгаузен Фадей Фадейович (нар. 9 (20) вересня 1778 — пом. 13 (25) січня 1852) — російський мореплавець і дослідник німецького походження, адмірал.